Le district de Miyako (Miyako-gun) au Japon peut faire référence au :
 district de Miyako dans la préfecture de Fukuoka ;
 district de Miyako dans la préfecture d'Okinawa.